Гени́ческий райо́н () — административная единица в юго-восточной части Херсонской области Украины.

Административный центр — город Геническ.

По данным Херсонской областной госадминистрации, 24 февраля 2022 года в ходе вторжения России на Украину район был оккупирован российскими войсками. С 24 февраля 2022 года оккупирован в ходе вторжения России на Украину.

Географическое положение 
На севере, северо-западе и западе район граничит с Каховским районом, на северо-востоке и востоке с Мелитопольским районом Запорожской области, на юге с Джанкойским и Ленинским районами Крыма.

Омывается водами Азовского моря и залива Сиваш.

Район расположен в степной зоне. Почвы здесь каштановые в комплексе с солонцами пригодны для развития сельскохозяйственного производства.

Озёра: Геническое, Соколовское, Лиман, Зябловское.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 122,4 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 58 331 человек, из них городского населения — 33 041 человек, сельского — 25 290 человек.

Административное деление 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 4 территориальные общины (громады), в том числе 1 городская и 3 поселковые общины (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Геническая городская община (город Геническ);
 Поселковые:
 Ивановская поселковая община (пгт Ивановка),
 Нижнесерогозская поселковая община (пгт Нижние Серогозы),
 Новотроицкая поселковая община (пгт Новотроицкое).

История 
В годы Великой Отечественной войны на территории района проходили боевые действия. В частности, на возвышенности у села Геническая Горка 127-я артиллерийская морская батарея Черноморского флота не пропустила нацистов в Крым.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Генического района,
 Ивановского района,
 Нижнесерогозского района,
 Новотроицкого района.

С 24 февраля 2022 года оккупирован в ходе вторжения России на Украину.

Экономика 
Основа жизнедеятельности района связана с индустрией отдыха. Соседство с курортной Арабатской стрелкой, северная часть которой входит в состав района, позволяет развивать регион как серьёзный рекреационный узел.

Культура, образование 
В районе действует около 80 научных заведений разного уровня аккредитации, медицинское училище, санаторная школа-интернат, три технических училища, лицей, гимназия.

Ежегодно в Геническе проводится фестиваль национальных культур «Таврическая семья» (), также проводится международный танцевальный фестиваль «Звёзды Арабата».

С 2016 года с целью привлечения внимания к проблеме сохранения Генического железного моста на нём проводятся культурные мероприятия.

См. также 
 s:Указ Президиума ВС УССР от 3.03.1955

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт